Micoud (kwartier), kwartier van Saint Lucia
 Micoud (plaats), hoofdplaats van dit kwartier